Plusieurs conventions, signées à Constantinople portent le nom de « convention de Constantinople ».

Chronologie

1881 : Convention de Constantinople (1881), signée le  relatif à la rectification des frontières Turco-Grecques
 1888 : Convention de Constantinople (1888), signée le  régissant la libre circulation dans le canal de Suez

Traité signé par l'Empire ottoman